Il singolare maschile del Tampere Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Éric Prodon era il detentore del titolo ma è stato sconfitto in finale da João Sousa col punteggio di 7–65, 6–4.

Teste di serie

  João Sousa (campione)
  Gastão Elias (semifinale)
  Éric Prodon (finale)
  Jonathan Dasnières de Veigy (quarti di finale)

  Michael Linzer (secondo turno, ritirato)
  Michael Lammer (secondo turno)
  Harri Heliövaara (secondo turno)
  Boy Westerhof (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Tampere Open 2012